Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Spartiate :
Le  est le vaisseau de 74 canons français Spartiate, lancé en 1797. Capturé lors la bataille d'Aboukir, il sert du côté britannique à la bataille de Trafalgar et est retiré du service actif en 1842.
Le  est un croiseur protégé de classe Diadem lancé en 1898 et détruit en 1932.

Spartiate